Tomasz Bajerski (ur. 1956) – polski kompozytor
 Tomasz Bajerski (ur. 1975) – polski żużlowiec